Трубников, Николай: Трубников, Николай Васильевич (1892—1968) — советский химик-теплотехник, профессор.
 Трубников, Николай Васильевич (1910—1980) — советский учёный, лауреат Сталинской премии.